The Burden Bearer – film del 1913 diretto da Arthur V. Johnson
 The Burden Bearer – film del 1913 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 The Burden Bearer – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King